Élie Weill (né le  à Bouxwiller, Alsace-Lorraine-mort le  à Metz) est un médecin français et le fils aîné du Grand Rabbin de Colmar et du Haut-Rhin Ernest Weill.

Éléments biographiques 
Elie Weill est né le  à Bouxwiller, Bas-Rhin, près de Strasbourg. Il est le fils aîné du Grand-Rabbin Ernest Weill. Il a pour frère cadet le Dr. Joseph Weill, directeur médical de l'OSE (Œuvre de secours aux enfants) durant la Seconde Guerre mondiale et deux sœurs, Sarah et Lucie.

Il est l'auteur d'un essai sur la médecine légale dans le Talmud.

Il immigre en Suisse, le .

Notes et références

Bibliographie
 Ruth Blau. Les Gardiens de la Cité. Histoire d’une guerre sainte. Flammarion : Paris, 1978. ,

Liens externes

Rabbin français
Rabbin du XXe siècle
Yechiva d'Aix-les-Bains
Rabbin alsacien
Naissance à Bouxwiller (Bas-Rhin)
Naissance dans le district de Basse-Alsace
Naissance en janvier 1901
Décès en septembre 1994
Décès à Metz
Décès à 93 ans
Article dont des informations diffèrent sur Wikidata